BNB puede referirse a:
 Banco do Nordeste do Brasil, banco de desarrollo de la región Nordeste de Brasil
 Banco Nacional de Bolivia, institución financiera boliviana.
 Banco Nacional de Bulgaria, banco central de Bulgaria.